Montecatinesi – abitanti di Montecatini Terme
Montecatinesi – abitanti di Montecatini Val di Cecina